Кривопишин — русская фамилия. Известные носители:

 Кривопишин, Алексей Мефодиевич (род. 1955) — видный украинский хозяйственник и политический деятель.
 Кривопишин, Иван Григорьевич (1796—1867) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Кривопишин, Владимир Иванович (1959—2011) — украинский шоумен, юморист, конферансье, педагог. Окончил Сумское музучилище, затем — Сумской филиал Харьковского политехнического института. 17 лет преподавал в родном вузе. Занимался наукой. Автор 12 научных публикаций и 14 изобретений. Всю сознательную жизнь — активист КВН, юморин, художественной самодеятельности. В Сумах ему установлен памятник.

Примечания